Nancye Bolton e Thelma Long hanno battuto in finale Mary Bevis e Joyce Fitch 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nancye Bolton /  Thelma Long (Campionesse)
 Nell Hopman /  Connie Wilson (semifinali)

 Mary Bevis /  Joyce Fitch (finale)
 Pat Jones /  Clare Proctor (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1947